Paulinho puede referirse a:

 Paulo Henrique Sampaio Filho (2000-), futbolista brasileño.
 João Paulo Dias Fernandes (1992-), futbolista portugués.
 José Paulo Bezerra Maciel Júnior (1988-), futbolista brasileño.
 Paulinho da Viola (1942-), guitarrista y compositor brasileño.
 Paulinho da Costa (1948-), músico brasileño.
 Paulinho Moska (1967-), cantante, compositor y actor brasileño.
 Paulinho Piracicaba (1983-), futbolista brasileño.
 Paulinho Santos (1970-), exfutbolista y entrenador portugués.